Ла-Рю — франкоязычный топоним.
 Ла-Рю — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Солон-ла-Рю — коммуна в регионе Бургундия, Франция.